Csoma est un nom hongrois qui peut renvoyer à : 
Csoma, village de Hongrie
Csoma, une famille noble hongroise
József Csoma, historien et généalogiste hongrois